2 miejscowości w Polsce: 
 Janopole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka 
 Janopole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto